Берёзовская улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Берёзовская улица — улица в Волгограде.
 Берёзовская улица — старое название улицы Короленко в Екатеринбурге.
 Берёзовская улица — улица в Миассе.
 Берёзовская улица — улица в Нефтекамске.
 Берёзовская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Берёзовская улица — улица в Новосибирске.
 Берёзовская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Берёзовская улица — улица в Ханты-Мансийске.

См. также 
 Березовская
 Берёзовая улица